Cottingham ist der Name folgender Orte

in England:
 Cottingham (East Riding of Yorkshire)
 Cottingham (Northamptonshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Cottingham (Oklahoma), im Payne County
 Cottingham Estates, im Hamilton County, Indiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Cottingham House, in Pineville, Louisiana, ID-Nr. 87001477

Cottingham ist der Familienname folgender Personen:
 Keith Cottingham (* 1965), US-amerikanischer Künstler und Fotograf
 Richard Cottingham (* 1946), US-amerikanischer Serienmörder
 Robert Cottingham (* 1935), US-amerikanischer Maler und Grafiker